Koci Zamek (Karkonosze) – skały w Karkonoszach
 Koci Zamek (Beskid Niski) – szczyt w Beskidzie Niskim
 Koci Zamek (Sobolów) – wzniesienie na Pogórzu Wiśnickiem we wsi Sobolów